HG, Hg eller hg henviser til følgende artikler:

 Hg er det kemiske symbol for grundstoffet kviksølv. Bogstaverne står for (græsk) Hydrargyron som betyder vandsølv, dvs. flydende sølv, da man troede at der var tale om dette.

 Forkortelsen hg står for Handelsskolernes grundforløb.

 Forkortelsen HG kan stå for én af følgende:
 Handelsstandens Gymnastikforening.
 Herlufsholm Gymnastikforening.